Home Alone () — мультиплатформенная видеоигра в жанре action. Является первой частью трилогии игр о приключениях Кевина Маккалистера. Основывается на фильме «Один дома» 1990 года.

Сюжет 
Кевин Маккаллистер случайно остаётся один дома, а его семья уезжает в Париж. В это время бандиты Гарри и Марвин собираются обокрасть как можно больше домов в округе; они решают начать с дома Маккалистеров. Кевин должен помешать им.

Сюжет игр, несмотря на сходную тематику, неодинаков и отличается у разных версий. Например, в версиях для карманной консоли Game Boy, а также игровых платформ NES и SNES герой защищает от бандитов только дом Маккалистеров, дожидаясь приезда полиции, в то время как в версиях для Sega он должен таким же образом защитить несколько домов, включая собственный.

Игровой процесс 
Различные версии игры также отличаются друг от друга по геймплею.

SNES 
В версии игры для SNES задача главного героя сводится к тому, чтобы добраться до безопасной комнаты в подвале и спрятать там ценности семьи от злоумышленников. По пути Кевину встречаются препятствия в виде крыс, летучих мышей и призраков. В финале игры придётся сразиться с боссом.

PC 
У персонажа «Один дома» для ПК есть час игрового времени (около пяти минут реального времени), чтобы защититься от бандитов. Для этого ему необходимо расставить ловушки по всему периметру своего дома. В качестве ловушек используются бытовые принадлежности, игрушки, спортивный инвентарь, а также тарантул старшего брата Кевина. По истечении указанного времени герою нужно перемещаться по дому, заманивая грабителей в ловушки. Каждая ловушка срабатывает только один раз. После получения значительного урона злоумышленники прекращают преследование Кевина. По подсчетам, злодеям нужно наступить примерно на десять ловушек, чтобы выйти из строя. Если кому-либо из грабителей удаётся поймать героя, игра считается проигранной.

NES 
Основная цель игры, выпущенной для NES, — дождаться ареста злоумышленников и не быть пойманным ими. Бандиты будут пытаться схватить Кевина. Чтобы убежать от врагов, герой должен расставлять ловушки в доме и во дворе. Для ловушек протагонист может использовать предметы, разбросанные по дому. Ловушки останавливают злодеев на 10 секунд в первые 10 минут игры и на 5 секунд во вторые 10 минут. Допускается убегать от воров, а также прятаться за предметами мебели. Следует учитывать, что лестница существенно замедляет передвижение персонажа, а прятаться за мебелью не получится слишком долго — бандиты вскоре найдут Кевина.

Sega Megadrive/Genesis, Sega Game Gear 
Кевин должен защитить дома в округе от бандитов, которые собираются последовательно ограбить каждый дом.

Графически игра построена по двум принципам — вертикального скроллинга (улица) и изометрической проекции (внутри зданий) и разделена на несколько уровней-домов.

Основная цель игры — не дать бандитам вынести все ценные вещи из домов, до тех пор пока не приедет вызванный Кевином полицейский патруль. Защищать дома нужно в течение определённого времени (от 20 до 40 минут, в зависимости от сложности). При этом герою нужно не быть пойманным бандитами.

Количество украденных вещей отображается специальным индикатором; игроку нужно не дать последнему заполниться. Обокрав дом, бандиты устраивают там «наводнение» и переходят к следующему. Если бандитам удастся обокрасть все дома, игра будет проиграна.

Чтобы противостоять противникам, персонаж собирает различные предметы, которые можно комбинировать между собой, создавая «оружие», а также увеличивая его мощность. Стандартное оружие, выдающееся в начале игры — игрушечный пистолет (так называемый BB gun); это наиболее слабое оружие. В дальнейшем становятся доступны «гранатомёт», «винтовка», «миномёт» и др., которые различаются по мощности и дальности выстрела. Каждый вид «оружия» использует ограниченный боезапас, который можно пополнить, отыскав специальный предмет.

Также Кевин может, проникнув в дом раньше, чем это сделают бандиты, расставить «ловушки», в которые могут попасться противники.

Бандиты обладают некоторым запасом здоровья, который уменьшается при применении Кевином «оружия», а также при попадании в «ловушки»; после того, как запас здоровья обоих бандитов истечёт, дом считается защищённым. У Кевина нет уровня здоровья; однако если бандиты ловят его, он некоторое время не может участвовать в игре.

Бандиты передвигаются от дома к дому на фургоне, а Кевин — на санках.

Game Boy 
Версия игры для Game Boy очень похожа на версию для SNES. В ней Кевин не вступает в открытую борьбу с грабителями. Его задача – уберечь имущество. Для этого он собирает такие ценности, как ювелирные украшения, игрушки, электронику и домашних животных, чтобы спрятать их. Некоторые предметы могут быть использованы в качестве ловушек. Всего в игре четыре уровня, в конце каждого из них игрок сталкивается с боссом, причем финальный босс — сами бандиты.

Оценки 

Игра получила прохладные отзывы критиков.

Примечания

Ссылки 
 Home Alone на сайте GameSpot

Компьютерные игры 1991 года
Компьютерные игры жанра Action
Игры для Amiga
Игры для Game Boy
Игры для DOS
Игры для NES
Игры для Game Gear
Игры для Sega Master System
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для SNES
Один дома